AGO est un acronyme qui peut signifier :
 Assemblée générale ordinaire, un terme de droit des affaires qui désigne un type d'assemblée générale des actionnaires ;
 Aéroport du Grand Ouest ;
 AGO Flugzeugwerke, une ancienne société allemande de construction aéronautique, créée en 1934 ;
 Aerowerke Gustav Otto, une ancienne société allemande de construction aéronautique, créée en 1912 ;
 A-Go, une opération militaire japonaise de la Seconde Guerre mondiale ;
 Art Gallery of Ontario, le Musée des beaux-arts de l'Ontario à Toronto au Canada ;
 Attorney General's Office, le Bureau du Procureur général, un département exécutif du gouvernement britannique.

Ago est aussi le diminutif :
 Giacomo Agostini, un pilote de moto 15 fois champion du monde, surnommé le roi Ago.

AGO est un code, qui peut signifier :
 Angola
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 .

Code
Abréviation